De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de dubbel in week 28 van 2022 waren automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 33 dubbelparen speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst twee kwalificatierondes. Hier plaatsten zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren Petrissa Solja en Shan Xiaona uit Duitsland. Zij hebben de titel niet kunnen verdedigen wegens een blessure van Solja .

Geplaatste paren 
Plaatsing is op basis van de opgetelde individuele dubbelranking van week 28 van 2022.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland kwamen Sanne de Hoop en het dubbelpaar Emine Ernst / Men Shuohan uit. Namens België nam Margo Degraef deel.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  ITTF World Ranking vrouwendubbel individueel week 28/2022
  Plaatsingslijst
  Loting kwalificaties
  Loting eindronde geplaatste spelers
  Loting eindronde qualifiers

vrouwen dubbelspel